Le Lycée de Toulouse désigne :
- sous la Révolution, l'Athénée de Toulouse, ci-devant Académie des Jeux floraux,
- aujourd'hui, le lycée Pierre-de-Fermat.

Sources